Dékán tisztségviselő a felsőoktatásban
 Dékán egyházi tisztség
 Dékán tisztség a középkori céhekben

Források